La Serra de la Solana de Puigpelat és una serra situada al sud del municipi de Pinós que culmina al cim del Camp de l'Àngel, a 707 metres.

El Camp de l'Àngel és el punt culminant de la serra de la Solana de Puigpelat i que es troba al municipi de Pinós, a la comarca del Solsonès. És a 693,7 metres.

Referències 

Serres de Pinós